18th Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea IND Culver
 18th Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach
 18th Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea BMT West End